Calyptra is een beschrijvend morfologische term in de biologie, waarmee een muts- of kapachtige structuur wordt aangeduid.

 Wortelmutsje aan de top van de wortel bij planten
 Huikje (mossen) op het sporenkapsel bij mossen
 Calyptra (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Erebidae